Партія зелених України 
 Партія Зелених (Австрія)
 Зелена партія Англії та Уельсу
 Зелені! () — бельгійська фламандська зелена політична партія.
 Земля передусім! () — радикальна американська природоохоронна організація, що ставить своєю метою безкомпромісний захист дикої природи.
 Партія Зелених (Португалія) 
 Союз 90/Зелені () — німецька зелена політична партія, утворена в результаті злиття Партії Зелених і Союзу 90 в 1993 році. 
 Європейська партія зелених 
 Партія зелених Канади
 Австралійська партія зелених
 Партія зелених (Швеція)

Див. також
 Зелені (політика)